Elroy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elroy (North Carolina)
Elroy (Wisconsin)